Ро́зова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Розова, Анна (род. 1989) — американская модель русского происхождения
 Розова, Евдокия Александровна (1899—1971) — советская учёная-сейсмолог, академик АН Киргизской ССР.
 Розова, Ирина Анатольевна (род. 1958) — литовская и советская журналистка, политик, депутат Сейма Литовской Республики.
 Розова, Сталина Сергеевна (урожденная Смиря́гина; 1932—2015) — советский, российский философ, доктор философских наук, профессор Новосибирского государственного университета. См. также